Wasilij Pawłow (1895–1989) – rosyjski wojskowy (podpułkownik), emigracyjny wydawca, publicysta i pisar
 Wasilij Pawłow (1910–1962) – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych, generał major
 Wasilij Pawłow – radziecki piłkarz